Катовице-Брынув () — остановочный пункт в городе Катовице, в Силезском воеводстве Польши. Имеет 2 платформы и 2 пути.

Остановочный пункт на железнодорожной линии Катовице — Звардонь, построен в 1852 году, когда эта территория была в составе Королевства Пруссия.

Ссылки 
 Информация в базе atlaskolejowy.pl 
 Информация в базе bazakolejowa.pl 

Остановочные пункты в Силезском воеводстве
Транспорт в Катовице